

Троїцький сільський округ — сільський округ, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Троїцький сільський округ — сільський округ, Зерендинський район, Акмолинська область